Camille Delamarre – regista francese
 Édouard Delamarre – politico e deputato francese
 Joséphine Delamarre – personaggio immaginario protagonista della serie televisiva francese Joséphine, ange gardien
 Théodore Casimir Delamarre – politico e banchiere francese
 Xavier Delamarre – linguista francese